

Азербайджанская ССР. 1 января 1926 года 
Делилась на уезды и участки
 общее число уездов — 15
 общее число участков — 131
 центр ССР — город Баку
 Нахичеванская АССР (12 участков)
 Нагорного Карабаха автономная область (центр — г. Степанакерт, 5 участков)
 список уездов:
 Агдамский
 Агдашский
 Бакинский
 Ганджинский
 Геокчайский
 Джебраильский
 Закатальский
 Казахский
 Кубинский
 Курдистанский (центр — Абдахляр)
 Ленкоранский
 Нухинский
 Сальянский
 Шамхорский
 Шемахинский

 1926